YB est un nom qui désigne :
 un album de musique de Young Buck

YB est une abréviation qui désigne :
 BSC Young Boys, une équipe de football de la ville de Berne

Yb est un symbole, qui signifie :
 Ytterbium, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques